Die Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2008 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships und in Estoril die Estoril Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Open de Tenis Comunidad Valenciana, zur Kategorie der International Series.

Nicolás Almagro war der Titelverteidiger im Einzel und verlor dieses Jahr im Finale gegen den Turniersieger David Ferrer in drei Sätzen mit 6:4, 2:6 und 6:72. Dieser feierte damit seinen sechsten Karrieretitel. Im Doppel waren im vorherigen Jahr Wesley Moodie und Todd Perry erfolgreich, die dieses Jahr nicht antraten. Im Finale setzten sich Máximo González und Juan Mónaco gegen Travis Parrott und Filip Polášek mit 7:5 und 7:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. April 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Valencia